Sanada steht für:

 Sanada (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Sanada ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Sanada (* 1960), japanischer Schauspieler
 Masanori Sanada (1968–2011), japanischer Fußballspieler
 Sanada Yukimura (um 1567–1615), Samurai der Azuchi-Momoyama- und frühen Edo-Zeit